Mikulovice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Mikulovice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Mikulovice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Mikulovice (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Mikulovice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar